Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1953-1954.

Roster

Collegamenti esterni 

1954
Partizan Belgrado